

Фаунтен — місто, штат Колорадо
 Фаунтен — місто, штат Міннесота
 Фаунтен — місто, штат Північна Кароліна
 Фаунтен — місто, штат Вісконсин
 Фаунтен — селище, штат Мічиган